Service Level Agreement (ang.) – umowa dotycząca jakości usług informatycznych,
 stwardnienie zanikowe boczne – choroba neurologiczna,
 kod IATA portu lotniczego Salta,
 sealed lead-acid battery (ang.) – szczelnie zamknięty akumulator elektryczny (zobacz też akumulator żelowy i akumulator kwasowo-ołowiowy),
 stereolitografia – jeden z procesów addytywnej produkcji elementów prototypowych w przemyśle (rapid prototyping).